Amphithemis () ist in der griechischen Mythologie:

 Amphithemis (Sohn des Apollon) und der Akakallis
 Amphithemis (Kentaur)
 eine Gattung der Libellen, siehe Amphithemis (Gattung)